Boreray (Saint Kilda), een van de eilanden van Saint Kilda
Boreray (North Uist), een eiland bij North Uist